Geslacht Nauta Andreae, een Nederlands geslacht

Telgen en verwanten van het patriciërsgeslacht
Into Nauta Andreae (1870-1920), burgemeester van Buren 1916-1918

Nederlandse personen
 Ane Nauta (1882-1946), architect
 Dieuwke de Graaff-Nauta (1930-2008), politica (CHU en CDA)
 Doede Nauta (1934), wetenschapper
 Erik-Sjoerd Nauta (1980), journalist, itemregisseur, programma- en documentairemaker
 Focko Nauta (1954), golfer
 Folke Nauta (1973), pianist
 George Frederik Nauta (1815-1900), KNIL-militair
 Gerrit Jacobus Engelbertus Nauta (1861-1902), KNIL-militair
 Hielke Nauta (1932), politicus (CHU en CDA)
 Jeen Nauta (1926-1986), schaatser
 Jelle Nauta (1903-1975), componist en organist
 Lodi Nauta (1966), hoogleraar geschiedenis van de filosofie
 Lolle Nauta (1929-2006), filosoof en partijideoloog (PvdA)
 Max Nauta  (1896-1957), schilder en glazenier
 Nanne Nauta (1959), dichter
 Pieter Nauta (17e eeuw-18e eeuw), houtsnijder en beeldhouwer
 Rienk Nauta (1987), langebaanschaatser
 Sarah Nauta (1998), zangeres en musicalactrice
 Walle Nauta (1916-1994), Nederlands-Amerikaanse neurofysioloog
 Yvonne Nauta (1991), langebaanschaatsster